Low velocity zone
 Liberaal Verbond voor Zelfstandigen